CAVE steht als Abkürzung für:

 Cave Automatic Virtual Environment

Cave steht für:
 Cave, lateinisches Wort
 Cave (Latium), italienische Gemeinde in der Provinz Rom
 Cave (Neuseeland), Ort im Timaru District
 Cave 54, Studentenjazzclub in Heidelberg

Weitere geographische Objekte:
 Alum Cave Run, Fließgewässer in West Virginia
 Cave Bay, Bucht der Insel Heard im südlichen Indischen Ozean
 Cave Island, Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Cave Island, ehemalige Insel von Bermuda
 Cave Landing, Eiszunge an der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Cave Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Cave Ravine, Schlucht an der Küste des Wilkeslands, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Cave City Commercial District, in Cave City, Kentucky, ID-Nr. 83002529
 Cave Creek Dam Archeological District, in Glendale, Arizona, ID-Nr. 77001593
 Cave Creek School, in Fredericksburg, Texas, ID-Nr. 04001415
 Cave Creek Service Station, in Cave Creek, Arizona, ID-Nr. 00001126
 Cave Hill Cemetery, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 79000999
 Cave Hill National Cemetery, in Louisville, Kentucky, ID-Nr. 98001133
 Cave Lake School, in Medimont, Idaho, ID-Nr. 85002092
 Cave-In-Rock, in Cave-In-Rock, Illinois, ID-Nr. 98000984

Cave ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Cave (um 1880–?), irischer Badmintonspieler
 Beatrice Cave-Browne-Cave (1874–1947), englische Mathematikerin und Ingenieurin
 Caroline Cave (* 1974), kanadische Schauspielerin
 Colby Cave (1994–2020), kanadischer Eishockeyspieler
 Darren Cave (* 1987), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Des Cave (* 20. Jahrhundert), irischer Schauspieler
 Edward Cave (1691–1754), britischer Drucker, Redakteur und Verleger
 Frances Cave-Browne-Cave (1876–1965), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 George Cave, 1. Viscount Cave (1856–1928), britischer Anwalt und Politiker
 Jessie Cave (* 1987), britische Schauspielerin
 Jules-Cyrille Cavé (1859–1949), französischer Maler
 Leanda Cave (* 1978), britische Triathletin
 Nick Cave (* 1957), australischer Autor, Sänger und Musiker
 Pierre de la Cave (1605–1679), Kurbrandenburger Generalmajor sowie Gouverneur der Festung Pillau
 Terence Cave (* 1938), britischer Literaturwissenschaftler und Romanist
 Thomas H. Cave (1870–1958), US-amerikanischer Politiker und Treasurer von Vermont
 Wilhelm de la Cave (1650–1731), Kurbrandenburger Generalmajor

Siehe auch:
 Caves (Begriffsklärung)
 La Cave
 The Cave
 Kave